Ermita de San Félix puede designar varios edificios cristianos, bajo la advocación de San Félix.

Ermita de San Félix en Játiva.
Ermita de San Félix en Jaén.
Ermita de San Félix en Morés.